

Astronomia 
 Messier 4 – gromada kulista znana także jako M4

Informatyka 
 M4 – makroprocesor Uniksa

Transport 
 M4 – autostrada w Wielkiej Brytanii
 M4 – droga magistralna na Białorusi
 M4 – droga magistralna w Rosji
BMW M4

Wojsko 
 M4 Sherman – amerykański czołg średni
 M4 – amerykański karabinek, skrócona wersja karabinu M16
 M4 – amerykańskie działko lotnicze, znane także jako T9
 Gepard M4 – węgierski karabin wyborowy
 M-4 – radziecki bombowiec strategiczny
 AN-M4 – amerykańska bomba kasetowa
 M4 – bagnet amerykański